Aldo Lado – regista, sceneggiatore, scrittore ed editore italiano
 Enclave di Lado – exclave dello Stato Libero del Congo e successivamente del Congo belga, esistita dal 1894 al 1910
 Lado – ensemble croato di musica tradizionale fondato nel 1949
 Lado – insediamento nello Stato di Jubek, nel Sudan del Sud
 Lado a lado – telenovela brasiliana prodotta e trasmessa da TV Globo